36-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 25 августа по 5 сентября, 1979 года.

Фестиваль возродился после десятилетнего перерыва и постепенно вернул себе былой престиж. Уже в следующем 1980 году была восстановлена конкурсная программа с вручением ряда призов.

Фильмы участницы 
 Луна, режиссёр Бернардо Бертолуччи
 Поляна, режиссёр Витторио и Паоло Тавиани
 Операция «Чудовище», режиссёр Джилло Понтекорво
 Буржуазная драма, режиссёр Флорестано Ванчини
 Земные дни проходят, режиссёр Горан Паскалевич
 Солдаты, режиссёр Альфонсо Унгриа
 Присутствие, режиссёр Миклош Янчо
 Синема, режиссёр Лиана Элиава
 Осенний марафон, режиссёр Георгий Данелия
 Побег из Алькатраса, режиссёр Дон Сигел
 Маг из Люблина, режиссёр Менахем Голан
 Американские граффити 2, режиссёр Билл Л. Нортон
 Святой Джек, режиссёр Питер Богданович
 Странники, режиссёр Филип Кауфман
 Vereda Tropical, режиссёр Жоакин Педру ди Андради
 Anjeta José do Brasil, режиссёр Паулу Сесар Сарасени
 Funerailles à Bongo: le vieil Anaï, режиссёр Жан Руш
 Passe Montagne, режиссёр Жан-Франко Стевенин
 Удушение, режиссёр Канэто Синдо
 Il fiume, режиссёр Feisal Yasini
 Samba le grand, режиссёр Мустафа Алассан
 El Super, режиссёр Леон Ичасо и Орландо Хименес Леаль
 Essakkamat, режиссёр Салах Абусейф

Награды 
 Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ): Шапка, режиссёр Жан-Франсуа Стевенен и Нуба, режиссёр Асся Джеббар
 Премия итальянских журналистов за лучший фильм: Святой Джек, режиссёр Питер Богданович
 Приз за лучшую мужскую роль: Евгений Леонов — Осенний марафон
 Приз за лучшую женскую роль: Нобуко Отова — Удушение

Ссылки 
 36-й Венецианский кинофестиваль
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции
 Международный кинофестиваль в архиве Биеннале

Август 1979 года
Сентябрь 1979 года
1979 год в Италии
Кинофестивали 1979 года